Ring 1 werden folgende Straßen genannt:
 Ring 1 (Belgien), eine belgische Stadtautobahn 
 Ring 1 (Hamburg), eine Ringstraße in Hamburg